Pjotr Wolkonski ist der Name folgender Personen:

* Pjotr Grigorjewitsch Wolkonski (1803–1857), russischer Fürst und Militär
 Pjotr Michailowitsch Wolkonski (1776–1852), russischer Fürst und Militär